Cañada Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cañada Grande, Nayarit, ort, Santiago Ixcuintla, 
 Cañada Grande, Chiapas, ort, Tenejapa, 
 Cañada Grande, Ahualulco, ort, 
 Cañada Grande, Puebla, ort, 
 Cañada Grande, Jalisco, ort, 
 Cañada Grande, Venado, ort,